Margaretha Fredkulla (ca. 1080/85-1130) 
Margaretha van Zweden (1155-1209), koningin-gemalin van Noorwegen
Margaretha van Connaught (1882-1920)
Margaretha van Zweden (1899-1977)
Margaretha van Zweden (1934)